Best Boy bezeichnet:
 Best Boy, Lichttechniker beim Film oder Theater; siehe Beleuchter#Lichttechniker
 Best Boy (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm, 1979